Diese Liste der Fernstraßen in Ecuador gibt einen Überblick über das Fernstraßennetz in Ecuador. Die Nationalstraßen werden mit E und einer Nummer bezeichnet.

Nationalstraßen

Nationalstraßen 2. Ordnung 

!Fernstrasse
Fernstrassen Ecuador
!Ecuador